Алексе́й Ю́рьевич Его́ров:
 Егоров, Алексей Юрьевич (род. 1961) — российский психиатр и нарколог, профессор.
 Егоров, Алексей Юрьевич (1975—2002) — российский хоккеист.
 Егоров, Алексей Юрьевич (род. 1991) — российский боксёр.